Лэ́мпсон — английская фамилия. Известные носители:
 Лэмпсон, Майлс (1880—1964) — британский дипломат, барон.
 Лэмпсон, Батлер (род. 1943) — американский учёный в области теории вычислительных систем.